Пикеринг — значения:

Топоним 
 Пикеринг — город в Великобритании, в графстве Северный Йоркшир.
 Пикеринг — город в канадской провинции Онтарио.
 Пикеринг — город в американском штате Пенсильвания.
 Пикеринг — небольшой ударный кратер в центральной части видимой стороны Луны.

Фамилия 
 Пикеринг, Тимоти (1745—1829) — американский политик и третий Государственный секретарь США с 1795 по 1800 год.
 Пикеринг, Томас (род. 1931) — американский дипломат.
 
 Пикеринг, Фред (1941—2019) — английский футболист, игравший на позиции нападающего.
 Пикеринг, Эдриэнн (род. 1981) — австралийская актриса и фотомодель.
 Пикеринг, Эдуард Чарлз (1846—1919) — американский астроном.